Woodland Hills, Kalifornija
Woodland Hills (Nebraska)